De vrouwe van Monsoreau, een roman van Alexandre Dumas
La Dame de Monsoreau (1913), een film van Maurice Tourneur
La Dame de Monsoreau (1923), een film van René Le Somptier
La Dame de Monsoreau (2008), een film van Michel Hassan